Дельво

 Дельво, Альбер (; 1913—2007) — бельгийский композитор.
 Дельво, Поль (; 1897—1994) — бельгийский художник, представитель сюрреализма.
 Дельво, Андре (; 1926—2002) — бельгийский кинорежиссёр, представитель магического реализма.
 Дельво, Элли (; род. 1999) — бельгийская певица и автор песен, предствительница Бельгии на Евровидении 2017.
 Дельво-Стерес, Мади (род. 1950) — люксембургский политик, государственный и общественный деятель, педагог.